Sudètes peut désigner :
 la chaîne de montagnes des Sudètes, dans le Nord-Est de la République tchèque (empiétant un peu sur l'Allemagne et la Pologne) ;
 la région historique des Sudètes, en République tchèque, autrefois peuplée majoritairement d'habitants germanophones, et connue pour avoir été annexée en 1938 par le Troisième Reich, à la suite des accords de Munich ;
 les Allemands des Sudètes, habitants de cette région.

Homonymie de toponyme